Kabinett Enoksen steht für folgende Regierungen von Grönland:

 Kabinett Enoksen I 
 Kabinett Enoksen II
 Kabinett Enoksen III
 Kabinett Enoksen IV
 Kabinett Enoksen V